Federicus ist der Name folgender Personen:

 Federico Commandino (Federicus Commandinus; 1506–1575), italienischer Humanist, Arzt und Mathematiker
 Fédéric Morel der Jüngere (auch: Frédéric Morel, Federicus Morellus; 1552–1630), Gräzist und Patrologe

Siehe auch:
 Frédéric
 Federico
 Friederici
 Fridericus